Lista de episódios referentes a série de animação estadunidense-canadense Historinhas de Dragões (Dragon Tales).

1ª Temporada (1999-2000) 
1- Terra dos Dragões/A Estrela de Ord (To Fly With Dragons/The Forest of Darkness) - Max e Emília acabam de se mudarem para sua nova casa e encontram uma escama mágica em seu quarto que ao pegarem e lerem o que estava escrito nela acabam indo parar na Terra dos Dragões pela primeira vez.; Ord está decidido entrar na Floresta da Escuridão para pegar uma estrela e fazer um desejo, porém ele não consegue pelo seu medo de escuro.

2- Proibido Sair/Metamorfose (To Kingdom Come/Goodbye Little Caterpoozle) - Ord encontra uma concha mágica e deseja ir para um lugar bem longe onde acaba ficando preso com seus amigos.; Cacau apresenta sua lagarta de estimação Poosy para seus amigos, porém ela acaba desaparecendo então seus amigos tentam animá-la trazendo outros bichinhos para ela cuidar.

3- A Conquista de Max/Festa Surpresa (Knot a Problem/Ord's Unhappy Birthday) - O carrossel de pôneis é armado na Terra dos Dragões, porém todos os pôneis acabam fugindo cabendo a turma encontrarem-nos de volta, porém Max fica irritado por não saber fazer um nó numa corda.; Ord está comemorando seu aniversário e seus amigos decidem fazer uma festa surpresa, porém ele começa a ficar triste por ninguém lhe dar atenção por estarem ocupados arrumando a festa.

4- Ganhar Não é Tudo/Doutor Zak (Tails You Lose/Calling Dr. Zak) - Emília fica chateada por não conseguir vencer em nenhuma brincadeira e decide se isolar de seus amigos.; Zak e Zica estão ansiosos por participarem de um concurso musical, porém eles acabam adoecendo não podendo ir mais ao concurso.

5- Cores da Imaginação/A Canção do Zak (Pigment of Your Imagination/Zak's Song) - Ord decide fazer um presente para sua mãe então ele e seus amigos partem para o Desfiladeiro Arco-íris atrás de encontrar mais tinta.; Zak e Zica estão atrás de encontrarem os pássaros Do-ré-mis para escutarem sua canção tanto que Zak tenta atraí-los com uma canção calma, mas Zica decide se juntar a ele cantando desafinada assustando os pássaros.

6- Onde Está Quetzal?/A Fúria de Max (Snow Dragons/The Fury Is Out On This One) - Max e Emília vão a Terra dos Dragões brincar do Pico Nevado, porém eles e seus amigos não encontram Quetzal em lugar algum.;

7- Gigante de Nod/Dormir Fora (The Giant of Nod/The Big Sleep Over) - 

8- A Fadinha das Flores/O Show de Talentos (A Picture's Worth a Thousand Words/The Talent Pool) - 

9- Casa na Árvore/O Cristal da Cacau (Emmy's Dream House/Dragon Sails) - 

10- A Recuperação do Ovo/A Bicicleta (Eggs Over Easy/A Liking to Biking) - 

11- O Tesouro Perdido/Os Quatro Porquinhos

12- Ensinando Música/O Acidente

13- Unidos Para Sempre/O Dia da Pipa

14- Olha a Bola/O Desfile da Cacau

15- Uma Nova Escola/O Super-Herói

16- O Pesadelo/Colorindo

17- Cadê a Peteca?/A Mentira de Emília

18- O Inseto Raro/O Bichinho de Estimação

19- O Grande Max/Enfrentando o Medo

20- O Vento/A Força da Palavra

21- O Ioiô/Caçada do Tesouro

22- Os Feijões Saltitantes/A Água Mágica

23- De Trás Para Frente/A Caverna Escura

24- O Mundo da Fantasia/Caverna dos Cristais

25- Mago Pop/Capturando o Sapo

26- Aterrissagens Desastradas/O Concurso de Tortas

27- O Livro Mágico/O Boneco de Neve

28- Castelos de Areia/Pintou Sujeira

29- O Valentão/Nuvem de Baleia

30- Sem Medo/Priscilla faz Diferença

31- Siga o Mestre/Tapete Mágico

32- Pulando Corda/A Irmã de Cacau

33- Pequeninos/Montanha Russa

34- Bolinhas de Sabão/Trapalhada

35- O Desenho Especial/Dia dos Professores

2ª Temporada (2001-2002) 

1-36- Uma Boa Surpresa/Luz,Câmera,Dragões
...

Dragon Tales